Дердл-дор () — естественные известняковые скальные ворота на Юрском побережье недалеко от Вест-Лулворта в Дорсете, Англия. Является частной собственностью Уэлдов, семьи, владения которой в Дорсете составляют 12 000 акров (50 км²). Доступны для посещения. Название «Дердл» происходит от староанглийского 'thirl', означающего бур или высверленное отверстие; «дор» означает дверь.

Примечания

Литература 
 Arkell, W.J., 1978. The Geology of the Country around Weymouth, Swanage, Corfe and Lulworth, 4th pr.. London: Geological Survey of Great Britain, HMSO.
 Davies, G.M., 1956. A Geological Guide to the Dorset Coast, 2nd ed.. London: Adam & Charles Black.
 Dawson,R, 2010. Scary Bones the Skeleton meets the Dinosaurs of the Jurassic Coast . Mulberry Tree Books.
 Perkins, J.W., 1977. Geology Explained in Dorset. London: David & Charles.

География Дорсета
Геологические памятники природы
Природные арки
Скалы Великобритании